Схиэлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схиэлер, Аксель (1872—1930) — датский скрипач, композитор и дирижёр. 
 Схиэлер, Виктор (1899—1967) — датский пианист.